El término Latas puede hacer referencia a:

 Linaje de Latas, familia noble aragonesa.
 Latas, localidad oscense (España)